Ramous – comune francese nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Carlo Ramous – scultore e pittore italiano
 Mario Ramous – poeta, traduttore, saggista e critico d'arte italiano
 Osvaldo Ramous – poeta e scrittore italiano